– japońska biathlonistka. Zadebiutowała w biathlonie w rozgrywkach Pucharu Świata w roku 2008.

Jej najlepszy dotychczasowy wynik w Pucharze Świata to 4. miejsce w biegu pościgowym w Oslo w sezonie 2017/2018.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Bibliografia 
 
 

Japońskie biathlonistki
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1989